Думнагуал (Домналл) II (бл. 640 — 694) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 693—694 роках. У валлійців відомий як Динвал аб Овейн.

Ймовірно син короля Еугейна I. Згадується лише у 694 році «Анналах Ольстера», які повідомляють про його смерть. Нетривалий час обіймавтрон після свого брата Елфвіна. Можливо повалений власним небожем Белі II.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh classical dictionary: people in history and legend up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993 (ISBN 9780907158738)
 MacQuarrie, Alan (1993). Edited by A. Grant & K. Stringer. «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі Стратклайда